Abierto Tampico 2022 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125 w sezonie 2022 z cyklu Abierto Tampico rozgrywany w dniach 24–30 października 2022 roku w Tampico na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 115 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Turnieje tenisowe WTA 125
2022 w tenisie ziemnym
2022 w Meksyku
Turnieje tenisowe w Meksyku
Tampico